Knocks steht für
 Knocks (Cork), Dolmen in Irland
 Death Knocks, Kammeroper von Christian Jost, Libretto: Woody Allen
 Hard Knocks, Album von Joe Cocker
 Knocks (Regensburger Vorwaldwiesen)
Siehe auch:
 Knox
 Opportunity Knocks